

Acronyme 
GER peut signifier :
 gros entretien renouvellement, en matière de travaux, notamment dans les concessions de service public.

Code 
GER peut désigner :
 Allemagne, selon la liste des codes pays du CIO.

Nom commun 
ger peut signifier :
 ger, signifiant également foyer ou famille, est le nom de la yourte en langues mongoles.

Toponymes 

 Ger, commune de Catalogne en Basse-Cerdagne ;

 Ger, commune de la Manche ;
 Ger, commune des Pyrénées-Atlantiques ;
 Ger, commune des Hautes-Pyrénées ;
 Pic de Ger, sommet des Pyrénées-Atlantiques ;
 Ger, rivière de la Haute-Garonne.